Praça dos Heróis (Budapeste) - na capital da Hungria
Praça Heróis da FEB - em São Paulo

Desambiguação